24.7 es el nombre del segundo álbum de estudio de la banda mexicana de Rock-pop cristiano, Rojo. El disco fue lanzado a principios del año 2003, y fue nominado a los Premios Grammy Latinos de 2004, siendo ganador como Álbum rock del año en los Premios AMCL y Premios Arpa.

Lista de canciones

Miembros de la banda 
 Ruben C. Gonzalez - Batería
 Linda Espinosa - Voz
 Oswaldo Burruel - Guitarra
 Emmanuel Espinosa - Voz y bajo

Producción y grabación 
 J.R. McNeely - Productor
 Orlando Rodríguez - Productor
 Juan Carlos Claveria - Grabación
 J.C. Monterrosa - Asistente
 Héctor Sotelo – Asistente de producción
 Efraín García - Diseño gráfico

Referencias 
Álbumes de México de 2003
Álbumes de rock
Álbumes de música cristiana
Álbumes en español
Álbumes de Rojo